Kosice kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Košice, stad,

Tjeckien 

 Kosice (ort), 
 Košice (ort), Södra Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar